Kereszténység, a keresztény vallás
 Keresztény, 1950-ben Egyházasfaluval egyesített egykori község Győr-Moson-Sopron megyében